Камино Анчо има више значења:

 Камино Анчо (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Камино Анчо (Оаксака де Хуарез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику